Coligny (Ain)
Coligny (Marne), gemeente Val-des-Marais

Coligny (Noordwest), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie Noordwest
Gaspard de Coligny, heer van Châtillon, admiraal van Frankrijk en protestants leider
Gaspard III de Coligny, heer van Châtillon en maarschalk van Frankrijk
Louise de Coligny, de vierde echtgenote van Willem van Oranje